Matsloot (streek), een streek in de Nederlandse provincies Drenthe en Groningen.
 Matsloot (buurtschap), een buurtschap in deze streek
 Waterweg waar naar de streek is vernoemd.
 Enumatilster Matsloot, een kanaal, dat even westelijker gelegen is